Bollenrath ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Chrysanth Bollenrath (1697–1776), deutscher Maler
 Karl Bollenrath (1911–1999), Gründer und Dirigent der Winzerkapelle Mehring